Die Perschaja Liha 1996 war die sechste Spielzeit der zweithöchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 21. April 1996 und endete am 3. November 1996.

Modus 
Nachdem der FK Babrujsk aufgelöst wurde und Kimawez Wizebsk, sowie Fomalgaut Baryssau vor Saisonbeginn ihre Teilnahme zurückzogen, wurde die Meisterschaft mit 13 Mannschaften durchgeführt. Diese spielten im Verlauf der Saison jeweils zweimal gegeneinander. Der Meister und der Zweitplatzierte stieg direkt in die Wyschejschaja Liha 1997 auf. Abgestiegen war der FK Kobryn, der es vorzog, aus finanziellen Gründen zu den Amateuren zu wechseln.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Weblinks 
 Tabelle kick-off.by
 Second Division rsssf.com

1996
Fußballsaison 1996